Aksijalan (od lat. axis: osovina) može značiti:

 aksijalan se odnosi na os, pruža se ili djeluje smjerom osi; osni (na primjer aksijalna sila).
 aksijalni ili uzdužni valjni ili klizni ležajevi u pravilu prenose samo velika uzdužna (aksijalna) opterećenja.
 aksijalno protočni ventilator ili uzdužno protočni ventilator ima lopatice koje tjeraju zrak da se kreće paralelno do vratila, oko kojeg se okreću lopatice.

Slike

Izvori